Avaritia е подрод дребни кръвосмучещи насекоми от род Куликоиди.

Морфологични особености 
Представителите на този подрод са едни от най-дребните. Очите отпред на главата се допират – т.нар. съприкосновени и неотделена с шев челна четинка. Сенсилите са на трето членче на антените и от 11-о до 15-о. Крилата са с петна, макротрихите по тях са слабо развити. Сперматеките при женските са две. Средният дял на едеагуса при мъжките е слабо развит.

Видове 

От този подрод в България са установени три видаː
 Culicoides obsoletus, Meigen, 1918
 Culicoides scoticus, Downes et Kattle, 1952
 Culicoides dewulfi, Goetghbuer, 1936

Източници 
 „Куликоидите в България“, Неделчев Н., Нетуърк Технолъджи Сълюшънс, София 2013, ISBN 978-619-90094-2-0
 Dyce, A.L., 1983: Review of published records of Culicoides species in subgenus Avaritia (Diptera: Ceratopogonidae) from the New Guinea subregion. International Journal of Entomology 25 (4): 276 – 280.
 Dyce, A.L. & W.W. Wirth, 1983: Reappraisal of some Indian Culicoides species in the subgenus Avaritia (Diptera: Ceratopogonidae). International Journal of Entomology 25 (2 – 3): 221 – 225.
 Kanasugi, T., 2001: Two new species of subgenus Avaritia of the Culicoides biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from Japan. Medical Entomology and Zoology 52 (3): 227 – 229.
 Liu, J.-H., 1990: Description of Culicoides (Avaritia) nujiangensis sp. nov. (Diptera: Ceratopogonidae). Contributions to blood-sucking Diptera insects. II: 59 – 61.
 Meiswinkel, R., 1991: Afrotropical Culicoides: C (Avaritia) miombo sp. nov., a widespread species closely allied to C. (A.) imicola Kieffer, 1913 (Diptera: Ceratopogonidae). Onderstepoort Journal Veterinary Research 58 (3): 155 – 170.
 Meiswinkel, R., 1992: Afrotropical Culicoides: C. (Avaritia) loxodontis sp. nov., a new member of the Imicola group (Diptera: Ceratopogonidae) associated with the African elephant in the Kruger National Park, South Africa. Onderstepoort Journal Veterinary Research 59 (2): 145 – 59.
 Meiswinkel, R., 2004: Adult characters defining and separating the Imicola and Orientalis species complexes of the subgenus Avaritia Fox, 1955 (Culicoides: Diptera: Ceratopogonidae). Veterinaria Italiana 40 (3): 345 – 351.
 Meiswinkel, R. & Y.-M. Linton, 2003: Afrotropical Culicoides Latreille (Diptera: Ceratopogonidae): morphological and molecular description of a novel fruit-inhabiting member of the imicola Complex, with a re-description of its sister species C. (Avaritia) pseudopallidipennis Clastrier. Cimbebasia 19: 37 – 79.

Куликоиди